Ruta 1 o Carretera 1 es la denominación de varias carreteras:

Andorra 
 Carretera General 1.

Argentina 
 Ruta Nacional 1.
 Ruta Provincial 1, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 1, en la Provincia de Catamarca.
 Ruta Provincial 1, en la  Provincia de Chubut.
 Ruta Provincial 1, en la Provincia de Córdoba.
 Ruta Provincial 1, en la Provincia de Entre Ríos.
 Ruta Provincial 1, en la Provincia de Formosa.
 Ruta Provincial 1, en la Provincia de Jujuy.
 Ruta Provincial 1, en la Provincia de La Pampa.
 Ruta Provincial 1, antigua ruta provincial en la Provincia de La Rioja, hoy desafectada y parte de la Ruta Nacional 75.
 Ruta Provincial 1, en la Provincia de Misiones.
 Ruta Provincial 1, en la Provincia de Río Negro.
 Ruta Provincial 1, en la Provincia de San Luis.
 Ruta Provincial 1, en la Provincia de Santa Fe.
 Ruta Provincial 1, en la Provincia de Santiago del Estero.
 Ruta Provincial 1, en la Provincia de Santa Cruz.
 AP 01, autopista de la Provincia de Santa Fe.

Australia
 Carretera 1, la principal carretera del país que bordea toda la costa australiana.

Bolivia 
 Ruta 1 de la Red Vial Fundamental.

Chile 
 Ruta 1, carretera nacional en las regiones de Tarapacá y de Antofagasta.

Colombia 
 Ruta Nacional 1, Circunvalar de la isla de San Andrés.

España 
 Carretera Nacional 1.

Estados Unidos 
 Interestatal A-1 (Alaska; sin señalizar).
 Interestatal H-1 (Hawái).
 Interestatal PRI-1 (Puerto Rico; sin señalizar).
 Ruta 1.
 Ruta de Nueva Inglaterra 1.
Sistema de carreteras estatales.
 Ruta Estatal de Alabama 1 (antes).
 Ruta de Alaska 1.

 Carretera de Arkansas 1.
 Ruta Estatal de California 1.
 Carretera Estatal de Colorado 1.

 Ruta de Delaware 1.
Ruta de Delaware 1A.
Ruta de Delaware 1B.
 Carretera Estatal de Florida A1A.
 Carretera Estatal 1 (Florida antes-1945).
 Ruta Estatal de Georgia 1.

 Carretera Estatal de Idaho 1.
 Ruta de Illinois 1.
 Carretera Estatal de Indiana 1.
 Carretera de Iowa 1.
 K-1 (carretera de Kansas).
 Ruta de Kentucky 1.
 Carretera de Luisiana 1.

 Ruta de Massachusetts 1A
 M-1 (carretera de Míchigan).
 Carretera Estatal de Minnesota 1.
 Carretera de Misisipi 1.
 Ruta de Misuri 1.
 Carretera de Montana 1.
 Carretera de Nebraska 1.
 Ruta Estatal de Nevada 1.

 Ruta de Nueva Jersey 1 (antes).
Route 1 (New Jersey pre-1927).
 Carretera Estatal de Nuevo México 1.

 Carretera de Dakota del Norte 1.
 Ruta Estatal de Ohio 1 (antes).
 Ruta Estatal de Oklahoma 1.
Pacific Highway No. 1 (Oregón).
 Ruta de Pensilvania 1 (1920) (antes).

 Ruta Estatal de Tennessee 1.
 Carretera Estatal de Texas 1 (antes).
 Texas State Highway Loop 1.
 Texas State Highway Spur 1.
 Texas State Highway NASA Road 1.
 Texas Farm to Market Road 1.
 Texas Ranch Road 1 .
 Texas Park Road 1.
 Ruta Estatal de Utah 1 (antes).

 Ruta Estatal de Virginia 1 (antes).

Rutas en otras áreas .

 Carretera de Samoa Americana 001.
 Carretera Guam 1.
 Interestatal PR1 en Puerto Rico.

Francia 
 Route nationale 1.

Islandia 
 Ruta 1 o Hringvegur.

México 
 Carretera Federal 1.

Paraguay 
 Ruta 1.

Perú 
 Ruta Nacional 1.

Unión Europea 
 Ruta europea E01.

Uruguay 
 Ruta 1.

Venezuela 
 Carretera Troncal 1.

Vietnam 
 Carretera Nacional 1A.

Ruta 001